

Letteratura 
 Huckleberry Finn – protagonista del romanzo Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain e personaggio di altri romanzi dell'autore

Cinema 
 Huckleberry Finn – film muto del 1920 diretto da William Desmond Taylor
 Huckleberry Finn – film del 1931 diretto da Norman Taurog
 Huckleberry Finn – film del 1974 diretto da J. Lee Thompson

Teatro
 Huckleberry Finn – Musical del 1950 diretto da Anderson, New York

Pagine correlate 
Le avventure di Huckleberry Finn (disambigua)
The Adventures of Huckleberry Finn
Le avventure di Huck Finn